Автономное сопротивление (, АО) — небольшие по численности и слабо связанные между собой группы леворадикального националистического направления на Украине. Своей целью провозглашают создание бесклассового общества, в котором все люди имеют равные социальные права (революционный социализм), антиглобализм и сохранение традиционной культуры. Деятельность преимущественно сосредоточена в сети Интернет. Автономное Сопротивление находится в конфликте с праворадикальными организациями Украины, вроде ВО «Свобода» и «С14».

См. также 
 Украинская национал-трудовая партия
 Украинский национализм

Примечания

Литература 
  Васильчук Є. О. Ідейно-культурні джерела сучасних лівонаціоналістичних і анархістських груп в Україні // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145/2014. Серія: Політологія. — Севастополь, 2014. — С. 174

Украинский национализм
Общественные организации Украины
Левые